Nell'edizione inaugurale del Torneo di Wimbledon Spencer Gore ha battuto in finale William Marshall 6-1 6-2 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1877